Uno-X Development Weekend 2019 er den anden udgave af Uno-X Development Weekend som bliver arrangeret fra 6. til 8. september 2019. Arrangementet omfattede løbene Hafjell Grand Prix 2019, Lillehammer Grand Prix 2019 og Gylne Gutuer 2019, som alle tre er klassificeret som kategori 1.2 af UCI.

Holdene

Hafjell TT 2019 

Løbet var en individuel enkeltstart og blev arrangeret 6. september 2019 på Hafjell af Lillehammer CK. Det havde en total distance på 22 km. Løbet blev vundet af danske Mikkel Bjerg fra .

Resultater

Lillehammer Grand Prix 2019 

Løbet bliver arrangeret 7. september 2019 i Lillehammer af Lillehammer CK. Det gik over flere runder på en rundstrækning som var 19,4 km lang.

Resultater

Gylne Gutuer 2019 

Løbet bliver arrangeret 8. september 2019 i og omkring Stange af Ottestad IL. Det havde en total distance på 172,2 km og foregår både på asfalt og grus.

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2019
UCI Europe Tour 2019